Алишер Холмурадович Ташкенбаев (род. 1947, Самарканд) — советский и узбекский винодел, а также политик. Заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана (1993).

Биография 
Алишер Ташкенбаев родился в 1947 году в Самарканде.

Окончив среднюю школу, в 1965 году поступил в Самаркандский сельскохозяйственный институт, окончил его в 1970 году по специальности «учёный агроном». В том же году начал трудовую деятельность агрономом в совхозе «Булунгур», который специализировался на виноградарстве и виноделии.

В 1971—1972 годах проходил срочную службу в Советской Армии.

В 1972—1977 годах работал главным агрономом, первым заместителем директора специализированного Самаркандского садвинсовхозтреста «Узплодоовощвинпрома». В 1977—1986 годах был вторым секретарём Булунгурского райкома и инструктором сельскохозяйственного отдела ЦК Компартии Узбекистана. В 1986—1991 годах был председателем Бухарского облисполкома, инструктором ЦК Компартии Узбекистана. В 1991—1993 годах руководил концерном «Узплодоовищвинпром». В 1997—2002 был директором Института овощебахчевых культур. В 2002 году стал начальником главного управления «Узвинпром-холдинг».

Со второй половины 80-х также активно занимался политической деятельностью. В 1985—1999 годах избирался депутатом Верховного Совета УзССР XI (был также председателем агропромышленного комитета) и XII созывов, а также первого созыва Олий Мажлиса. С 3 апреля 1993 до сентября 1996 года был хокимом Джизакской области.

Ташкенбаев является кандидатом сельскохозяйственных наук (1973), написал ряд научных работ и книг по виноградарству и виноделию.

Примечания

Литература 
 

Виноделы СССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Хокимы Джизакской области
Выпускники Самаркандского института ветеринарной медицины
Председатели Бухарского облисполкома
Члены КПСС